Ла Ореха има више значења:

 Ла Ореха (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ореха (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику